Циецере () — топоним в Латвии:
 Циецере — река, приток Венты.
 Циецере — село в Скрундском крае.
 Циецере — другое название озера Циецерес.